Příjmení Laštovka nosí více významných osobností:

 Josef Laštovka (* 1982) – český fotbalista, pravý obránce
 Karel Laštovka (1876–1941) – český právník, profesor správního práva a správní vědy, rektor Univerzity Komenského v Bratislavě a děkan její právnické fakulty
 Karel Laštovka (malíř) (1938–1986) –  český malíř, grafik a ilustrátor
 Tomáš Xaverius Laštovka (1688–1746/1747) – český barokní kazatel

Podobné je příjmení Lašťovka:

 Milan Lašťovka (1939–2014) – český lékař v oboru foniatrie, vědec, profesor Univerzity Karlovy
 Marek Lašťovka (* 1968) – český historik a archivář pragensista